Il doppio del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Owen Davidson e John Newcombe che hanno battuto in finale Gerald Battrick e Graham Stilwell 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (Campioni)
 Tom Okker /  Marty Riessen (semifinali)

 Gerald Battrick /  Graham Stilwell (finale)
 Pat Cramer /  Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1973